Yamanoue no hi (; Yamanoue hi, deutsch ‚Yamanoue-Steindenkmal‘) ist ein Naturstein aus Pyroxen-Andesit mit einer Höhe von 1,11 m, einer Breite von 47 bis 50 cm und einer Dicke von ca. 50 cm. Man nimmt an, dass das Steindenkmal im Jahr 681 in der Regierungszeit des Temmu-tennō errichtet wurde. Es zeigt auf der Vorderseite einen Text im Umfang von 53 Zeichen, die in vier vertikalen Zeilen angeordnet sind. Das Steindenkmal befindet sich in Takasaki in der Präfektur Gunma, Japan. Es gehört mit dem Tago-Steindenkmal und dem Kanaizawa-Steindenkmal zu den „drei Steindenkmäler von Kōzuke“ () und es ist das älteste der drei Steindenkmäler. Das Steindenkmal wurde am 5. Oktober 1954 zusammen mit dem benachbarten gleichnamigen Kofun zur besonderen historischen Stätte deklariert.

Überblick 

Der Stein selbst ist nur wenig bearbeitet und erinnert an Steindenkmäler aus Silla, auf dem koreanischen Festland. Die Inschrift ist im Reisho-Stil mit V-förmigen Profil eingraviert. 

Man nimmt an, dass es sich bei der Inschrift um ein Epitaph des benachbarten runden Kofun handelt. Aus dem Text geht hervor, dass das Steindenkmal von einem Mönch des Hōkō-Tempels namens Chōri, Oberhaupt des Adelsgeschlechts Miyake (), für seine verstorbene Mutter Kurome-tōji errichtet wurde. Neue Ausgrabungsergebnisse lassen es jedoch sehr wahrscheinlich erscheinen, dass das Steindenkmal vom Tempel Sannohaiji () in Maebashi stammt. Auf dem Stein ist zudem die Herkunft des Mönchs väter- und mütterlicherseits angegeben.

Genealogie

Galerie

Anmerkungen

Einzelnachweise

Weblinks 

Archäologischer Fundplatz in Japan
Archäologischer Fundplatz in Asien
Japanische Stele
Nara-Zeit
Besondere historische Stätte
Takasaki
Kultur (Präfektur Gunma)